Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 WSZ – polski raper